109-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 10—11 января 2015 года на катке Ледовый дворец «Уральская молния» в Челябинске, Россия. Действующими чемпионами являлись голландцы Ян Блокхайзен и Ирен Вюст. Талисманом чемпионата стал белый заяц.

Квоты от стран 
Каждая европейская страна вправе была выставить для участия по одному спортсмену среди мужчин и женщин. В таблице указаны страны, которые по итогам предыдущего чемпионата Европы получили право представить более 1 участника на соревнования. Всего планировалось по 34 конькобежца у мужчин и женщин из 22 стран.

По итогам чемпионата России был определён состав сборной — Денис Юсков и Даниил Синицин (запасной Сергей Грязцов) у мужчин, Ольга Граф, Юлия Скокова, Наталья Воронина (запасная Маргарита Рыжова) у женщин.

Расписание

Рекорды чемпионатов Европы

Мужчины

Женщины

Рекорды катка

Медалисты на дистанциях

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

День 1

500 м

5000 м

День 2

1500 м

10000 м

Женщины

День 1

500 м

3000 м

День 2

1500 м

5000 м

Итоговая классификация 
К участию на заключительной дистанции были допущены 8 спортсменов.

Мужчины

Женщины 

 * — с падением
 PB — личный рекорд
 TR — рекорд катка
 NC — не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты на сайте ИСУ
 Рекорды катка
 Рекорды катка на сайте ИСУ

Примечания 

Международные спортивные соревнования в Челябинске
2015
2015 год в конькобежном спорте
конькобежный
Январь 2015 года
Чемпионаты Европы в России